Grandjeanoplophora är ett släkte av kvalster. Grandjeanoplophora ingår i familjen Protoplophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Grandjeanoplophora